Pavouk je členonožec z řádu pavouci, nebo může jít také o:

 Akce Pavouk – akce StB
 prasklina v materiálu, např. skle
 upínací guma s více rameny
 houslový pavouk – houslová ramenní opěrka
 pavouk (robot) (crawler, spider, gatherer) – vyhledávací internetový bot, část webového vyhledávače
 pavouk (vyřazovací systém) – hrací schéma, např. ve sportu

Externí odkazy